de achternaam van de volgende personen
 J. David Velleman, Amerikaans filosoof
 Louis Velleman, Nederlands journalist
 Michel Velleman, Nederlands goochelaar
 Paul Velleman, Nederlands jurist
 Petrus Dominicus Velleman, Belgisch architect

overig
 Velleman (opkoper), een opkoper van dierenhuiden
 Velleman Group, Belgisch fabrikant van hobbyelektronica